Тополчане — село в Болгарии:
 Тополчане — в Кырджалийской области;
 Тополчане — в Сливенской области.